Shaxî Qendîl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Qandīl Kūchek, berg, Västazarbaijan, 
 Zincîre Chîay Qendîl (bergskedja i Iran), Hormozgan, 
 Silsilat Jibāl Qandīl, bergskedja, 

Robotskapade Iranförgreningar